Филипп II:
 Филипп II Филоромэй — последний царь Сирии из династии Селевкидов.
 Филипп II Македонский — царь династии Аргеадов, полководец и политик, отец Александра Македонского.
 Филипп II — сын и соправитель (244—249) римского императора Филиппа I (Филиппа Араба).
 Филипп II Август — французский король (1180—1223) из династии Капетингов.
 Филипп II Смелый (1342—1404) — герцог Бургундии, основатель герцогства Бургундского.
 Филипп II (герцог Савойский) (1438—1497) — герцог Савойский с 1496 года.
 Филипп II Испанский — король Испании (1556—1598), Португалии (1581—1598, как Филипп I), Сицилии и Неаполя (1554—1558), герцог Люксембурга (1556—1598).
 Филипп II (1507—1569) — митрополит Московский и всея Руси, канонизирован в 1652 году.
 Филипп III Испанский (1578—1621) — правил Португалией как Филипп II.
 Филипп II Орлеанский — герцог Орлеанский, регент Франции в 1715—1723.
 Филипп II Померанский (1573—1618) — правитель Штеттина.
 Филипп II Гессен-Рейнфельсский (1541—1583) — правитель Гессен-Рейнфельса.

См. также 
 Филипп (значения)